Ungureanu este un nume de familie care se poate referi la:
 Alexandra Ungureanu (n. 1981), cântăreață de muzică pop
 Alexandru Ungureanu (geograf) (n. 1941), geograf român
 Alexandru Ungureanu (scriitor) (1957 - 2004), scriitor de science-fiction
 Corina Ungureanu (n. 1980), gimnastă
 Cornel Ungureanu (n. 1943), scriitor și critic literar
 Cornel Mihai Ungureanu (n. 1965), scriitor și jurnalist român
 Dan Ungureanu (n. 1971), specialist în paleografie greacă și latină
 Dănuț Ungureanu (ziarist) (n. 1958), ziarist și scriitor de science-fiction
 Emanuel-Dumitru Ungureanu (n. 1978), politician român
 Emanuil Ungureanu (1846 - 1929), avocat și filantrop român
 Horia Scutaru-Ungureanu (n. 1943), fizician
 Ion Ungureanu (n. 1935), actor și regizor, fondator al teatrului „Luceafărul” din Chișinău
 Konstantyn Ungureanu Box (n. 1956), pictor român nonconformist
 Mihai Răzvan Ungureanu (n. 1968), prim-ministru al României
 Monica Ungureanu (n. 1988), judoka română 
 Nicodim Ungureanu (n. 1960), actor
 Nicolae Ungureanu (n. 1956), fotbalist
 Nicolae Ungureanu (politician) (n. 1949), deputat în legislatura 1990-1992
 Paula Ungureanu (n. 1980), jucătoare de handbal
 Pavel Vasici-Ungureanu (1806 - 1881), medic și scriitor
 Petre Ungureanu (n. 1952), deputat român
 Petru Ungureanu (1894 - 1975), vinificator și academician din Republica Moldova
 Sile Ungureanu (1930 - 1972), lăutar și acordeonist
 Teodora Ungureanu (n. 1960), gimnastă
 Traian Ungureanu (n. 1968), jurnalist și europarlamentar român
 Tudor Ungureanu (n. 1963), muzician din Republica Moldova
 Valentin Ungureanu (n. 1931), specialist în pedologie și academician din Republica Moldova
 Valeriu Alexandru Ungureanu (n. 1948), deputat
 Vasile Ungureanu (politician), senator în legislatura 1996-2000
 Vasile Ungureanu (poloist) (n. 1957), jucător român de polo pe apă
 Vasile Ioan Dănuț Ungureanu (n. 1960), senator

Altele
Râul Ungureanu, situat în județul Caraș-Severin
Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu, guvernul României în perioada 9 februarie 2012 - 27 aprilie 2012

Vezi și 
 Ungureni
 

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania